K-League 2011 var den 29:e upplagan av den sydkoreanska högstaligan K-League i fotboll för herrar. Jeonbuk Hyundai Motors samlade ihop flest poäng och blev ligamästare denna säsong.

De fyra bäst placerade lagen, Jeonbuk Hyundai Motors, Pohang Steelers, Ulsan Hyundai FC och Seongnam Ilhwa Chunma, kvalificerade sig till AFC Champions League 2012.

Poängtabell

Resultattabell

Playoff

Första omgången

Andra omgången

Semifinal

Final

Källor

Fotnoter

2011
2011 i Sydkorea
Fotboll i Sydkorea
Fotbollssäsongen 2011
WP:Projekt Korea